Ватаманю́к () — украинская фамилия.

Известные носители:
  (1947—2011) — украинский государственный деятель.
  (1948—2016) — советский и украинский исполнитель на цимбалах, солист оркестра Академического украинского народного хора имени Г. Г. Верёвки, народный артист Украины.
 Ватаманюк, Ярослав Петрович (род. 1963) — украинский футболист.